F-117:

 Lockheed F-117 Nighthawk — ударный самолёт, выполненный по технологии стелс.
 F-117A Nighthawk Stealth Fighter 2.0 — авиасимулятор, выпущенный компанией MicroProse в 1991 году для платформы IBM PC.
 F-117A Stealth Fighter — аркадный авиасимулятор, выпущенный компанией MicroProse в 1992 году для платформы NES.